Новосильские — русский княжеский род, ветвь князей Черниговских. Согласно родословиям, потомки князя Семёна Михайловича Глуховского. До 1425 года служили Москве, но после смерти Василия I перешли на службу в Великое княжество Литовское. В конце XV века добровольно вернулись в сферу влияния Москвы. Во время пребывания в составе Великого княжества Литовского сохраняли автономию от Вильно, отношения между великими князьями Литовскими и князьями Новосильскими строились на основе двусторонних договоров (докончаний), в которых неизменно оговаривалась внутренняя автономия князей Новосильских от центрального правительства. Попытки ликвидировать эту автономию и привели к обратному переходу под власть Москвы.

Правили Новосильским княжеством. При князе Романе Семёновиче Новосильском из-за разорения татарами Новосиля в конце 1375 года столица княжества была перенесена в Одоев, но княжество продолжало именоваться Новосильским. После смерти Романа Новосильского, его сыновья Лев, Юрий и Василий, правили обособившимися Воротынским, Одоевским и Белёвским княжествами, хотя какое-то время весь род ещё назывался Новосильским и отдельные его ветви (Львовичи-Воротынские и Романовичи-Одоевские) спорили между собой за старшинство (великое княжение).

Происхождение 

Примечание
Отцом князя Семёна новосильского середины XIV века по одним вариантам реконструкции был Михаил глуховский, а по другим — Александр Семёнович новосильский. Собственные родословия князей Воротынских и Одоевских в древнейшей их части явно ошибочны, так как они полагают князя Романа Новосильского сыном Семёна Глуховского, что очевидно неверно, так как они жили с интервалом в столетие. Приведённая реконструкция родословия князей Новосильских основана на современных русских и литовских источниках

Отдельные ветви рода князей Новосильских, обособившиеся после распада Новосильского княжества:
 князья Воротынские
 князья Одоевские
 Белёвские

Литература 

Князья новосильские